Jméno a příjmení Petr Rada může označovat:

 Petr Rada (textař) (1932–2007) – český písňový textař a básník
 Petr Rada (trenér) (* 1958) – bývalý český fotbalový reprezentant, pozdější trenér